Alpenstadt steht für:
 die Städte des inner- und auch des randalpinen Raumes, siehe Alpen #Städte
 Alpenstadt des Jahres, eine Auszeichnung im Rahmen der Alpenkonvention